La sèrie de televisió Polònia ha fet imitacions de molts personatges durant la seva història, que va començar en 2006. Majoritàriament, els imitats han estat polítics rellevants de Catalunya, la resta d'Espanya i el món, tot i que també han estat imitats persones d'actualitat del món de la cultura, la comunicació, l'economia o l'esport.

Entre els personatges mítics trobem els diferents Presidents de la Generalitat (Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès), els Presidents del Govern Espanyol (José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez), els alcaldes de Barcelona (Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias i Ada Colau), els Presidents del Parlament (Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell, Roger Torrent i Laura Borràs) o els membres més importants de la Casa Reial (Joan Carles I, Sofia de Grècia, Felip VI i Letícia Ortiz).

Els principals líders polítics també han aparegut al llarg de totes les temporades: Josep-Lluís Carod-Rovira, Joan Saura, Josep Antoni Duran i Lleida, Josep Piqué, José Bono, María Teresa Fernández de la Vega, Joan Puigcercós, Ángel Acebes, Joaquim Nadal, Daniel Sirera, Carme Chacón, Albert Rivera, Joan Herrera, Joan Tardà, Jordi Pujol, Rita Barberà, Pere Navarro, Joan Laporta, Esperanza Aguirre, Elena Salgado, Alfons López Tena, Joana Ortega, Alfredo Pérez Rubalcaba, Alicia Sánchez-Camacho, Oriol Junqueras, Francesc Homs, David Fernández, Soraya Sáenz de Santamaría, Raül Romeva, Xavier García Albiol, Miquel Iceta, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, Ramon Espadaler, Antonio Baños, Lluís Rabell, Anna Gabriel, Neus Munté, Meritxell Batet, Eulàlia Reguant, Gabriel Rufián, Susana Díaz, Xavier Domènech, Carles Riera, Pablo Casado, Meritxell Budó, Íñigo Errejón, Carlos Carrizosa, Ernest Maragall, Santiago Abascal, Javier Ortega-Smith, Carmen Calvo, Isabel Díaz Ayuso, Dolors Sabater, Jéssica Albiach, Jordi Puigneró, Alberto Núñez Feijóo…

Més enllà dels personatges de tot l'espectre polític espanyol, han tingut protagonisme altres personatges com Francisco Franco, Mònica Terribas, Ramon Pellicer, Tomàs Molina, Ferran Adrià, Jordi Basté, Benet XVI, Quim Monzó, Pere Gimferrer, Josep Cuní, Federico Jiménez Losantos, Pilar Rahola, Matías Prats, Ferran Monegal, Albert Om, Maria de la Pau Janer, Pablo Llarena, Angela Merkel, Raquel Sans, Martí Anglada, Fèlix Millet, Toni Cruanyes, Teresa Forcades, Lluís Llach, Jaume Barberà, Marc Giró, Baltasar Garzón, Barack Obama, Ramon Gener, Helena García Melero, Manuel Marchena…

Llista de personatges

Altres personatges

Llistat de personatges de cada temporada

Personatges de la temporada 14 
Personatges, i els actors que els representen, que han aparegut a la catorzena i actual temporada del Polònia. 

Recurrents

Episòdics

Personatges de la temporada 13 
Personatges, i els actors que els representen, que han aparegut a la tretzena temporada del Polònia. Els episodis emesos d'aquesta temporada corresponen als episodis 447-483 i als especials "Collita 2017" i "This is Televisió".

Recurrents

Episòdics

Referències 

Llistes de cultura
Polònia (programa)